Kyle Rayner
 Eddie Rayner

Desambiguação